The Great Depression – album di DMX del 2001
 The Great Depression – album dei Blindside del 2005
 The Great Depression – album dei Defiance, Ohio del 2006
 The Great Depression – album dei Trigger the Bloodshed del 2009
 The Great Depression – album degli As It Is del 2018